Suden steht für:
 Naturschutzgebiet Suden bei Gorden
 Ual da Suden, Nebenfluss des Rheins

Suden ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Friedrich Ferdinand Suden (1780–1853), Regierungsbeamter, Diplomat und Geheimer Staatsrat
 Friedrich Suden (1835–1904), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Wilhelm Suden (1791–1873), deutscher Gutsbesitzer und Politiker

Siehe auch:
Sudden